Saint-Gervais puede referirse a: 

 Saint-Gervais-Saint-Protais: iglesia parisina.

Saint-Gervais, municipio de Quebec.

Saint-Gervais, comuna francesa situada en Gard.
 Saint-Gervais, comuna francesa situada en Gironda.
 Saint-Gervais, comuna francesa situada en Isère.
 Saint-Gervais, comuna francesa situada en Valle del Oise.
 Saint-Gervais, comuna francesa situada en Vendée.
 Saint-Gervais-les-Bains, comuna francesa situada al pie del monte Blanco, en Alta Saboya.